Viviers puede referirse a: 

 Viviers, comuna francesa situada en Ardèche; 
 Viviers, comuna francesa situada en Mosela; o
 Viviers, comuna francesa situada en Yonne.